Аманда Р. Гендрікс (;  21 травня 1968) — американський науковець-планетолог, доктор філософії (PhD), старший науковий співробітник . Відома своїми новаторськими дослідженнями тіл Сонячної системи в ультрафіолетовому діапазоні (ультрафіолетова спектроскопія). Мешає у місті Найвот штат Колорадо.

Освіта 
Має ступінь бакалавра (1991) у галузі авіаційної техніки , ступінь магістра (1994) та PhD (1996) аерокосмічних наук Колорадського університету в Боулдері.

Наукові досягнення 
Аманда Гендрікс брала участь в дослідженнях за програмами «Кассіні — Гюйґенс» та «Ґалілео». Учасниця програми «Місячного орбітального розвідника» та головний науковий співробітник програми «Габбл».

Працювала у Лабораторії реактивного руху протягом 12 років у групі яка досліджує комети та астероїди. Була заступником наукового керівника проекту «Кассіні — Гюйґенс» у 2010-2012 роках.

У 2000 році увійшла до фінальної групи претендентів під час відбору .

Читала лекцію фон-Кармана по темі маловивченого супутника Сатурна Енцелада: «Enceladus: The newest wrinkle from Saturn's tiger-striped moon» у 2008 році в Пасадені та кеплерівську лекцію на тему «Дослідження Місяця: від епохи Аполлона в майбутнє» у 2013 році в коледжі Маунт Сан-Антоніо. 

Брала участь у 2007 — 2008 роках в програмі «The Universe» на каналі «History Channel» та у 2010 році в програмі «Як влаштований Всесвіт» на каналі «Discovery».   

Викладала студентам та аспірантам у  (квітень-грудень 2014) у Помоні (Каліфорнія), як ад'юнкт-професор у  (лютий 2013 — грудень 2014) міста Волнат (Каліфорнія), та Колорадському університеті у місті Боулдер (Колорадо) (серпень 1996 — листопад 2000).

Нагороди 
 2006 — Премія Лью Аллена за наукове керівництво та особистий внесок у дослідження в галузі ультрафіолетового спектроскопічного дослідження планетних тіл.

Публікації 
 Hendrix, A. R. and Y. Yung 2017. Energy options for future humans on Titan. J. Astrobiol. Outreach 5, DOI: 10.4172/2332-2519.1000157
 Nordheim, T. A., K.P. Hand, C. Paranicas, C. J. A. Howett, A. R. Hendrix, G.H. Jones, A. J. Coates 2016. The near-surface electron radiation environment of Saturn’s moon Mimas. Accepted, January 2017.
 Cuzzi, J. C., L. Chambers, A. R. Hendrix 2016. Rough Surfaces: is the dark stuff just shadow? accepted, Icarus, 2016.
 Hendrix, A. R., F. Vilas, and J.-Y. Li (2016), Ceres: Sulfur deposits and graphitized carbon, Geophys. Res. Lett. , 43, doi:10.1002/2016GL070240.
 Vilas, F. and A. R. Hendrix 2015. Space Weathering of S-Complex Asteroids Manifested in the UV/Blue: Recent Insights and Future Directions. submitted.
 Domingue, D. L., Faith Vilas, Teck Choo, Karen R. Stockstill-Cahill, Joshua T. S. Cahill, Amanda R. Hendrix 2016. Regional Spectrophotometric Properties of 951 Gaspra, Icarus 280, 340-358
 Hendrix, A.R., T. K. Greathouse, K. D. Retherford, K. E. Mandt, G. R. Gladstone, D. E. Kaufmann, D. M. Hurley, P. D. Feldman, W. R. Pryor, S. A. Stern. 2015. Lunar Swirls: Far-UV characteristics. Icarus 273, 68-74.
 Hendrix, A. R., F. Vilas, J.-Y. Li 2015 The UV Signature of Carbon in the Solar System Meteoritics & Planetary Science 1–11 doi: 10.1111/maps.12575
 Vilas, F., A. R. Hendrix, E. Jensen 2015. The UV/Blue Effects of Space Weathering Manifested in S-Complex Asteroids II: Probing for Less-Weathered Objects in the Solar System. Planet. Space Sci. 118: 273-276.
 Vilas, F. and A. R. Hendrix 2015. The UV/blue effects of space weathering manifested in S-complex asteroids I: Quantifying change with asteroid age, Astron. J. 150: 64-78.
 Hurley, D. M., Jason C. Cook, Kurt D. Retherford, Thomas Greathouse, G. Randall Gladstone, Kathleen Mandt, Cesare Grava, David Kaufmann, Amanda Hendrix, Paul D. Feldman, Wayne Pryor, Angela Stickle, Rosemary M. Killen, S. Alan Stern. 2016. Contributions of solar wind and micrometeoroids to molecular hydrogen in the lunar exosphere. Icarus 283, p. 31-37
 Mandt, K. E. T. K. Greathouse, K. D. Retherford, G. R. Gladstone, A. P. Jordan, M. Lemelin, S. D. Koeber, E. Bowman-Cisneros, G. W. Patterson, M. Robinson, P. G. Lucey, A. R. Hendrix, D. Hurley, A. M. Stickle, W. Pryor. LRO-LAMP detection of geologically young craters within lunar permanently shaded regions. Icarus, published online Aug 2015.
 Hayne, P, O., A. R. Hendrix, E. Sefton-Nash3, P. G. Lucey, K. D. Retherford, J.-P. Williams, M. A. Siegler, B. T. Greenhagen, D. A. Paige. 2015. Evidence for Exposed Water Ice in the Moon’s South Polar 1 Regions from Lunar Reconnaissance Orbiter Ultraviolet Albedo and Temperature Measurements. Icarus, 255, 58-69.
 Shemansky, D. E., Y. L. Yung, X. Liu, J. Yoshii, C. J. Hansen, A. R. Hendrix, L. W. Esposito 2014. A New Understanding of the Europa Atmosphere and Limits on Geophysical Activity Astrophys. J., v. 797, article ID 84.
 Royer, E. M. and A. R. Hendrix 2014. First far-ultraviolet disk-integrated phase curve analysis of Mimas, Tethys and Dione from the Cassini-UVIS data sets. Icarus, 242, 158-171.
 Hendrix, A. R., Nelson, R. M., & Domingue, D. L. 2014. The Solar System at Ultraviolet Wavelengths. In T. Spohn, D. Breuer, & T. V. Johnson (Eds.), Encyclopedia of the Solar System, Elsevier (pp. 1047–1071).
 Paranicas, C., E. Roussos, R. B. Decker, R. E. Johnson, A. R. Hendrix, P. Schenk, P. Kollmann, T. Cassidy, J. B. Dalton, W. Patterson, K. Hand, T. Nordheim, C. J. A. Howett, N. Krupp, and D. G. Mitchell 2014. The lens feature on the Saturnian satellites. Icarus 234: 155-161.
 Cassidy, T. A., C. P. Paranicas, J. H. Shirley, J. B. Dalton III, B. D. Teolis, R. E. Johnson, L. Kamp, A. R. Hendrix 2013. Magnetospheric ion sputtering and water ice grain size at Europa. Planet. Space Sci. 77: 64-73.
 Hendrix, A. R., D. L. Domingue, K. S. Noll 2013. UV Properties of Planetary Ices, chapter in Solar System Ices (eds. Gudipati and Castillo-Rogez), Springer.
 Paranicas, C. E. Roussos, N. Krupp, P. Kollmann, A.R. Hendrix, T. Cassidy, R.E. Johnson, P. Schenk, G. Jones, J. Carbary, D.G. Mitchell, K. Dialynas 2012. Energetic charged particle weathering of Saturn’s inner satellites. Planet Space Sci 61, 60-65.
 Hendrix, Amanda R. and 17 co-authors 2012. The Lunar Far-UV Albedo: Indicator of Hydration and Weathering. J. Geophys. Res. 117: E12001, doi:10.1029/2012JE004252
 Hendrix, A. R. and 9 co-authors 2012. Mimas’ far-UV albedo: Spatial variations. Icarus 220: 922-931.
 Gladstone, G. R., K. D. Retherford, A. F. Egan, D. E. Kaufmann, P. F. Miles, J. W. Parker, D. Horvath, P. M. Rojas, M. H. Versteeg, M. W. Davis, T. K. Greathouse, D. C. Slater, J. Mukherjee, A. J. Steffl, P. D. Feldman, D. M. Hurley, W. R. Pryor, A. R. Hendrix, E. Mazarico, S. A. Stern 2012. Far-ultraviolet reflectance properties of the Moon’s permanently shadowed regions. J. Geophys. Res., 117, E00H04, doi:10.1029/2011JE003913.
 Zastrow, M., J. T. Clarke, A. R. Hendrix, K. S. Noll 2012. UV spectrum of Enceladus. Icarus 220: 29-35.
 Hendrix, A. R., T. A. Cassidy, R. E. Johnson, C. Paranicas 2011. Europa’s DiskResolved Ultraviolet Spectra: Relationships with Plasma Flux and Surface Terrains. Icarus 212: 736-743.
 Hendrix, A. R., C. J. Hansen, G. M. Holsclaw 2010. The Ultraviolet Reflectance of Enceladus: Implications for Surface Composition, Icarus 206: 608-617.
 McGrath, M. A., C. J. Hansen, A. R. Hendrix 2009. Observations of Europa’s Tenuous Atmosphere, in Europa (eds. Pappalardo, McKinnon, Khurana), Univ. Arizona Press.
 Jaumann, R, R. Clark, F. Nimmo, A. Hendrix, B. Buratti, T. Denk, J. Moore, P. Schenk, S. Ostro, R. Srama 2009. Icy Satellites: Geological Evolution and Surface Processes, in Saturn from Cassini/Huygens (eds. Dougherty, Esposito, Krimigis), Springer.
 Greeley, R., R. T. Pappalardo, L. M. Prockter, A. R. Hendrix 2009. Future Exploration of Europa, in Europa (eds. Pappalardo, McKinnon, Khurana), Univ. Arizona Press.
 Hendrix, A. R. and R. E. Johnson 2008. Callisto: New insights from Galileo diskresolved UV measurements, Astrophys. J. 687: 706.
 Hendrix, A. R. and C. J. Hansen 2008. The Albedo Dichotomy of Iapetus Measured at UV Wavelengths, Icarus 193: 344-351.
 Hendrix, A. R. and C. J. Hansen, 2008. Ultraviolet Observations of Phoebe from Cassini UVIS, Icarus 193: 323-333.
 Hendrix, A. R. and F. Vilas 2006. The Effects of Space Weathering at UV Wavelengths: S-class Asteroids, Astron. J.: 132: 1396-1404.
 Hendrix, A. R., R. M. Nelson, D. L. Domingue 2006. The Solar System at Ultraviolet Wavelengths, in Encyclopedia of the Solar System 2nd ed. (eds. McFadden, Weissman, Johnson), Academic Press.
 Hansen, C. J., L. Esposito, A. I. F. Stewart, J. Colwell, A. Hendrix, W. Pryor, D.
 Shemansky, R. West 2006. Enceladus’s water vapor plume. Science 311: 1422-1425.
 Spencer, J. R., J. C. Pearl, M. Segura, F. M. Flasar, A. Mamoutkine, P. Romani, B. J.
 Buratti, A. R. Hendrix, L. J. Spilker, R. M. C. Lopes 2006. Cassini encounters Enceladus: Background and the discovery of a south polar hot spot. Science 311: 4101-1405.
 Hansen, C. J., D. E. Shemansky, A. R. Hendrix 2005. Cassini UVIS Observations of Europa’s Oxygen Atmosphere and Torus. Icarus 176: 305-315.
 Esposito, L.W., J. E. Colwell, K. Larsen, W. E. McClintock, A. I. F. Stewart, J. Tew Hallett. D. E. Shemansky, J. M. Ajello, C. J. Hansen, A. R. Hendrix, R. A. West, H. U. Keller, A. Korth, W. R. Pryor. R. Reulke, Y. L. Yung 2005. Ultra-Violet Imaging Spectroscopy shows an active Saturn system. Science 307, 1251-1255.
 Hendrix, A. R., D. L. Domingue, K. King 2005. The Icy Galilean Satellites: Ultraviolet Phase Curve Analysis. Icarus 173: 29-49.
 Domingue, D. L. and Hendrix, A. R. 2005. A Search for Temporal Variability in the Surface Chemistry of the icy Galilean Satellites. Icarus 173: 50-65.
 Hendrix, A. R., F. Vilas, M. C. Festou 2003. Vesta’s UV Lightcurve: Hemispheri Variation in Brightness and Spectral Reversal. Icarus 162: 1-9.
 Herbert, F., Schneider, N. M., Hendrix, A. R., Bagenal, F. 2003. Hubble Space Telescope observations of sulfur ions in the Io plasma torus: New constraints on the plasma distribution. J. Geophys. Res. 108.
 Hendrix, A. R., C. A. Barth, C. W. Hord 1999. Io’s Patchy SO2 Atmosphere as Measured by the Galileo Ultraviolet Spectrometer. J. Geophys. Res. 104: 11817-11826.
 Hendrix, A. R., C. A. Barth, C. W. Hord 1999. Ganymede’s Ozone-Like Absorber: Observations by the Galileo Ultraviolet Spectrometer. J. Geophys. Res. 104: 14169-14178.
 Carlson, R. W., M. S. Anderson, R. E. Johnson, W. D. Smythe, A. R. Hendrix, C. A. Barth, L. A. Soderblom, G. B. Hansen, T. B. McCord, J. B. Dalton, R. N. Clark, J. H. Shirley, A. C. Ocampo, D. L. Matson 1999. Hydrogen Peroxide on the Surface of Europa. Science 283: 2062-2064.
 Hendrix, A. R., C. A. Barth, C. W. Hord, A. L. Lane 1998. Europa: Disk-Resolved Ultraviolet Measurements using the Galileo Ultraviolet Spectrometer. Icarus 135: 79-84.

Примітки

Посилання 
 Д-р Аманда Гендрікс 
 Чарльз Вулфорз, Аманда Гендрікс. Колонізуймо Титан!  (ориґінал: Let's Colonize Titan. By Charles Wohlforth, Amanda R. Hendrix on November 25, 2016 )

Випускники Університету Колорадо у Боулдері
Випускники Каліфорнійського політехнічного університету
Аерокосмічні інженери